Horský nebo Horská může znamenat:

příjmení osob
 František Horský (1801–1877) – rytíř z Horskyfeldu, český zemědělec a podnikatel
 Jan Horský (1940–2012) – český teoretický fyzik a vysokoškolský pedagog
 Ladislav Horský (1927–1983) – český hokejista, trenér, funkcionář a pedagog
 Michal Horský (1943–2018) – slovenský politolog, po sametové revoluci poslanec FS za VPN a ODÚ
 Rudolf Horský (1852–1926) – český katolický kněz, politik a spisovatel
 Rudolf Horský (husitský kněz) (1914–2001) – český husitský duchovní, teolog a biskup
 Zdeněk Horský (1929–1988) – český historik a astronom
 Marie Horská-Kallmünzerová (1847–1917) – česká divadelní herečka
 Miluše Horská (* 1959) – česká politička a pedagožka
 Pavla Horská (1927–2021) – česká historička
 Marián Horský (1945–2020) – slovenský generál
 Jaroslav Horský (* 1960) – český hokejista

zeměpisné názvy
 Horská dráha Semmering – v Rakousku
 Horská Kamenice – část Železného Brodu
 Horská Kvilda – obec v okrese Klatovy
 Horská louka u Háje – rezervace v okrese Chomutov
 Horská republika – na Severním Kavkazu
 Horská synagoga (Hartmanice)

jiné významy
 Horská dráha
 Horská houfnice
 Horská chata
 Horská chata arcivévody Otty
 Horská klenová bučina
 Horská služba
 Horská služba České republiky
 Horská turistika
 Horská turistika v Norsku

Rozcestníky - příjmení